Лопа́ткин — русская фамилия (женская форма — ). Известные носители:
 Лопаткин, Артём Евгеньевич (род. 1975) — украинский и российский футболист.
 Лопаткин, Иван Андреевич (1877—после 1941) — русский рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии.
 Лопаткин, Николай Алексеевич (1924—2013) — советский уролог и нефролог, академик АМН России, Герой Социалистического Труда.

См. также